Franciscanessenklooster (Antwerpen), een voormalig klooster in België
Franciscanessenklooster (Sas van Gent), een voormalig klooster in de Nederlandse stad Terneuzen
Franciscanessenklooster (Valkenburg), een voormalig klooster in de Nederlandse stad Valkenburg
Franciscanessenklooster (Wyck), een voormalig klooster in de Nederlandse stad Maastricht

Zie ook 
Zusters Franciscanessen
Franciscanen
Franciscanenklooster (doorverwijspagina)